Rhum steht für:

 Rhum agricole, Rum aus Zuckerrohrsaft
 Rhum-Gasfeld in der Nordsee
 eine britische Fähre, siehe Island-Klasse (1972)

Siehe auch:

 Rùm, schottische Insel